Henryk Józef Nowacki (1946–) – arcybiskup tytularny Blery, nuncjusz apostolski w Nikaragui
 Henryk Roman Nowacki (1891-1968) – ksiądz, propagator cecylianizmu, w latach 1919-1920 redaktor